Maria d'Orléans – duchessa di Württemberg a partire dal 1837
Maria d'Orléans – principessa francese per nascita e danese per matrimonio (1885)